Иван Александрович Дружинин (1832—1889) — начальник Императорского Тульского оружейного завода (1899 г.), генерал-майор.

Биография 
Потомственный дворянин, родился в Санкт-Петербурге, православного вероисповедания. «В службу вступил фейерверкером 4-го класса в Артиллерийское, что ныне Михайловское Артиллерийское Училище 1847 года Сентября 14 дня» (формулировка послужного списка генерал-майора И. А. Дружинина).

7 августа 1851 года из портупей-юнкеров он был произведен в прапорщики с зачислением по полевой пешей артиллерии и оставлен в старшем офицерском классе училища «для продолжения курса наук при оном училище». По окончании Михайловского артиллерийского училища в 1853 году прапорщик И. А. Дружинин был направлен для дальнейшего прохождения службы в лёгкую номера 3-го батарею Лейб-гвардии Конной артиллерии. Продолжал службу в Лейб-гвардии Конной артиллерии до ноября 1858 года. В годы войны 1853—1856 гг. (Крымская война) находился со своей батареей в составе войск, охранявших берега Эстляндии.

В 1858 году был командирован на Сестрорецкий оружейный завод для «изучения оружейного делопроизводства» с назначением адъютантом к генералу от артиллерии барону Н. И. Корфу. В 1862 году поручик И. А. Дружинин был прикомандирован к Тульскому Александровскому кадетскому корпусу на должность помощника инспектора классов. В Тульском Александровском кадетском корпусе (в 1863 году корпус переименован в Тульскую Александровскую военную гимназию) он пробыл до 1865 года и в октябре указанного года «с Высочайшего разрешения прикомандирован к Тульскому Оружейному заводу (ТОЗ) с оставлением по Гвардейской Конной Артиллерии, без производства от казны содержания и с тем, чтобы всё время занятий его на этом заводе считалось ему за действительную службу». Отказ от казённого содержания И. А. Дружинина, скорее всего, был связан с тем, что в связи с упразднением Тульской Александровской военной гимназии в 1865 году ему не нашлось соответствующей должности. В январе 1867 года он был направлен в распоряжение Главного артиллерийского управления. И всё же в мае 1868 года он был зачислен в запасные войска, а через два года уволен в отставку.

В октябре 1873 года полковник И. А. Дружинин был определён на службу из отставки на Тульский оружейный завод с назначением председателем хозяйственного комитета. Это было особое структурное подразделение завода, которое осуществляло контроль расходования финансовых средств, а также решало вопросы по заготовлению технических средств и приспособлений.
На этой должности он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Кроме этого состоял членом комитета по переустройству Тульского оружейного завода. Вот, как отзывался о нём начальник Императорского Тульского оружейного завода генерал-лейтенант В. В. фон Нотбек, покидая завод в 1876 году в связи с назначением на вышестоящую должность (здесь и далее — стиль, орфография и названия цитируемых документов приведены в точном соответствии с их оригиналами без сохранения твёрдых знаков в конце слов и с заменой букв старославянского алфавита буквами современного русского алфавита):

«Искренне благодарю Председателя Хозяйственного Комитета полковника Дружинина за его в высшей степени полезную деятельность по хозяйству завода. Ежегодное удешевление стоимости материалов, приобретаемых на дело оружия без малейшего ущерба их качествам, умеренные расходы по всем частям хозяйства, служат лучшим доказательством, что полковник Дружинин вложил душу в дело».

Позже в 1889 году начальник завода генерал-майор В. Н. Бестужев-Рюмин, также покидая завод, лично рекомендовал И. А. Дружинина на пост начальника Императорского Тульского оружейного завода. Редкий случай, когда И. А. Дружинин был поставлен не «исправляющим должность», а сразу начальником завода 16 января 1889 года. Его ждала хорошая карьера. Завод уже готовился к выпуску знаменитых трёхлинейных винтовок С. И. Мосина, который служил на ТОЗе.

Но, произошло невероятное и неожиданное событие. Генерал-майор И. А. Дружинин скоропостижно скончался в ноябре 1889 года, не поруководив заводом даже года. Он не дожил всего один день до очередного дня рождения. 3 ноября 1889 года в последнем приказе по заводу он объявил о том, что заболел гриппом и отдал своё последнее распоряжение: «…начальствование вверенным мне заводом, впредь до моего выздоровления, поручаю помощнику моему, полковнику Куну». А уже 7 ноября этого же года (всего через четыре дня) полковник А. В. Кун издал следующий приказ:

«9-го сего Ноября, в 11 часов утра имеет место быть вынос тела умершего начальника Императорскаго Тульскаго Оружейнаго Завода Генерал-Майора Дружинина из квартиры его в заводскую церковь».

И. А. Дружинин был похоронен возле кладбищенской церкви села Зайцево под Тулой. Высочайшим приказом, последовавшим 11 ноября 1889 года, он был исключён из списков умершим.

Семья 
И. А. Дружинин был «женат первым браком на дочери отставного поручика девице Екатерине Васильевой». Брак Ивана Александровича и Екатерины Васильевны был расторгнут решением Тульского епархиального начальства и это решение было утверждено Святейшим Правительствующим Синодом в 1877 году «за нарушением первым супружеской верности, без права ему Господину Дружинину вступать в новый брак».
У И. А. Дружинина было двое детей: дочь Софья (род. 23 ноября 1861) и сын Константин (род. 8 марта 1863 г.). Константин окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба. Наряду с российскими наградами он был удостоен и офицерского креста ордена Почётного Легиона (Франция).

Награды 
 Знак отличия за окончание курса наук в бывшем старшем офицерском классе Михайловского артиллерийского училища, 1853 г.
 Орден Святого Станислава 3-й ст., 1861 г.
 385 рублей единовременно, 1864 г.
 Добавочное содержание в количестве 750 рублей по званию члена комитета по переустройству Тульского оружейного завода, по 1875 г.
 1200 рублей единовременно
 Орден Святого Владимира 4-й ст.,1876 г.
 Орден Святого Станислава 2-й ст., 1879 г.
 Орден Святой Анны 2-й ст., 1882 г.
 Орден Святого Владимира 3-й ст., 1884 г.
 Медаль «В память войны 1853—1856»
 Болгарский Орден Святого Александра 3-й ст.

Производство в чинах 
 Прапорщик армейский, 1851 г.
 Подпоручик, 1853 г.
 Прапорщик гвардейский, февраль 1854 г.
 Подпоручик, август 1854 г.
 Поручик, 1858 г.
 Штабс-капитан, 1862 г.
 Капитан, 1863 г.
 Полковник, 1868 г.
 Генерал-майор, 1887 г.

Примечания

Литература 
 «Послужной список председателя хозяйственного комитета Тульского оружейного завода полковника И. А. Дружинина за 1873 г.». Государственный архив Тульской области, фонд № 187, опись № 1, дело № 9700 «Полные послужные списки Штаб и Обер Офицеров Тульского Оружейного Завода за 1873 год»
 «Полные и дополнительные послужные списки Генералам, Штаб и Обер Офицерам Императорского Тульского Оружейного Завода за 1874—1878 гг.». Государственный архив Тульской области, фонд № 187, опись № 1, дела №№ 9701, 9702, 9703, 9704
 «Списки Генералам, Штаб и Обер Офицерам и Классным Чиновникам Императорского Тульского Оружейного Завода, Приёмных Коммиссий оружейного и Тульского Патронного заводов, Оружейной Школы и Тульской Местной Артиллерийской Команды за 1889 год». Государственный архив Тульской области, фонд № 187, опись № 1, дело № 9676
 Высочайшие приказы о чинах военных. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1869—1889 гг.
 Списки генералам по старшинству. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1881—1889 гг.
 Списки полковникам по старшинству. — Военная типография, Санкт-Петербург, 1873—1902 гг.
 Памятные книжки Тульской губернии. — Типография Губернского правления, Тула, 1864—1889 гг.
 Метрическая книга Воскресенской, что при Императорском Тульском оружейном заводе церкви за 1889 г.

Ссылки 
 Тульский оружейный завод. Официальный сайт
 Тульский государственный музей оружия. Официальный сайт
 Государственный архив Тульской области. Официальный сайт
 В. А. Абаза. История Лейб-гвардии Конной артиллерии
 Списки бывших воспитанников Михайловской артиллерийской академии и училища со времени основания артиллерийского училища в 1820 году

 
Участники Крымской войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Начальники Тульского оружейного завода
Конногвардейцы